Empire puede referirse a:

Geografía 
Estados Unidos
 Empire (Alabama), en el condado de Walker, Alabama.
 Empire (California), en el condado de Stanislaus.
 Empire (condado de Contra Costa, California)
 Empire (condado de Mendocino, California)
 Empire (Colorado)
 Empire (Georgia)
 Empire (Kentucky)
 Empire (Luisiana)
 Empire (Míchigan)
 Empire (Nevada)
 Empire (Ohio)
 Empire (Oregón)
 Empire (Wisconsin)
 Empire (Wyoming)
 Empire City (Oklahoma)
 Municipio de Empire (Dakota del Norte)
 Municipio de Empire (Illinois)
 Municipio de Empire (condado de Ellsworth, Kansas)
 Municipio de Empire (condado de McPherson, Kansas)
 Municipio de Empire (condado de Leelanau, Míchigan)
 Municipio de Empire (condado de Dakota, Minnesota)
 Municipio de Empire (condado de Andrew, Misuri)

Literatura y cine  
 Empire, revista británica;
 Empire (2002), película de Franc. Reyes;

Música 
 Empire (1974-1978), grupo de rock progresivo;
 Empire (1990), álbum de la banda Queensrÿche;
 Empire (2004), álbum de la banda Circle;
 Empire (2006), álbum de la banda Kasabian;
 Empire (2010), álbum de la banda Madball;
 Empire (2014), canción de la cantante Shakira;
 Empire (2017), canción de la banda The Rasmus;

Televisión 
 Empire (2015), serie de televisión estadounidense.

Miscelánea 
 Empire Interactive, empresa de desarrollo de videojuegos;